NGC 594 (другие обозначения — MCG −3-5-5, IRAS01305-1647, PGC 5769) — спиральная галактика (Sbc) в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике взорвалась сверхновая SN2002D. Она относится к типу II. Её спектр содержит линии водорода в синей области.

Примечания 

 

0594
Кит (созвездие)
Спиральные галактики